

Patronyme
Classement par ordre alphabétique du prénom
 Gustave Malcuit, (1882-1961), botaniste français ;
 Kévin Malcuit, (1991- ), footballeur franco-marocain ;
 Samir Malcuit, (1985- ), footballeur franco-marocain.

Homonymie de patronyme